Ung (comitaat), historisch Hongaars comitaat
Loung Ung, Cambodjaanse, Amerikaanse mensenrechtenactiviste
Kim Ung-yong, Koreaans voormalig wonderkind